Die Saison der Namibia Premier League 2017/18 begann am 20. Oktober 2017 und war am 6. Mai 2018 abgeschlossen. Die Saison 2016/17 war aufgrund finanzieller Probleme ausgefallen.

Bereits nach dem 28. Spieltag standen die African Stars als Meister, Rundu Chiefs und Chief Santos als Absteiger fest. Die Young Chiefs folgten als Absteiger nach dem 30. Spieltag.

Tabelle

Einzelnachweise 

2017
Fußballsaison 2017/18